Појам Честер може да се односи на:
Честер, град у Уједињеном Краљевству
Честер (Ајова), град у САД у држави Ајова